В группе 2 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Греция, Израиль, Швейцария, Молдавия, Латвия и Люксембург. Из этой группы только Швейцария была участницей чемпионата мира 2006 года.

Победу в группе одержала сборная Швейцарии, опередив на одно очко сборную Греции, которая финишировала второй и отправилась в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Расписание игр 
Расписание матчей было утверждено в Израиле 8 января 2008, однако Греция и Латвия не сумели достигнутьь договорённости о проведении матчей к дэд-лайну 16 января, поэтому окончательное расписание утвредила ФИФА 30 января 2008 на жеребьёвке в Загребе в 16:00 во время 23-го Конгресса УЕФА.

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 86 голов в 30 играх (в среднем 2,86 гола за игру).

Рекорды 
 Самый быстрый гол на 1-й минуте в группе забил Игорь Пикущак () в домашнем матче с Израилем.
 Самым сенсационным результатом стала победа Люксембурга в гостях над Швейцарией: последний раз в официальных матчах Люксембург побеждал 13 октября 2007.

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе